Томлинсон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Томлинсон, Дес (род. 1939) — южнородезийский хоккеист на траве.
 Томлинсон, Дэвид (1917—2000) — английский актёр.
 Томлинсон, Крис (род. 1981) — британский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол.
 Томлинсон, Лора (род. 1985) — британская конница немецкого происхождения, чемпионка Олимпийских игр 2012 года.
 Томлинсон, Луи (род. 1991) — английский певец в группе One Direction.
 Томлинсон, Луэлла (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Томлинсон, Мерфи (род. ?) — американский кёрлингист.
  (1933—2014) — английский географ, основоположник современных геоинформационных систем.
 Томлинсон, Рэй (1941—2016) — американский инженер, создатель электронной почты.
 Томлинсон, Филип Барри (род. 1932) — американский ботаник.
 Томлинсон, Элеонор (род. 1992) — английская актриса.

См. также 
 Томлинс, Фредди